Хиратэ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хиратэ, Кохэй (род. 1986) — японский автогонщик.
 Хиратэ, Юрина (род. 2001) — японская певица, участница девичьей идол-группы Keyakizaka46.